Janina steht für:

 Janina, weiblicher Vorname
 Janina (Woiwodschaft Łódź), Dorf in Polen
 Janina (Woiwodschaft Heiligkreuz), Dorf in Polen
 Janina (U-Boot), italienisches U-Boot, 1941 versenkt 
 Janina, albanischer Name von Ioannina, Stadt Griechenland
 Steinkohlebergwerk Janina in Libiąż, Polen
 (383) Janina, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Janjina, Gemeinde in Kroatien
 Janin
 Janine (Begriffsklärung)